Дэ́вид Уи́лсон (; 1908, Хебберн, Англия — 22 февраля 1992, Глазго, Шотландия) — английский футболист, центральный нападающий

Биография 
Почти всю свою карьеру Уилсон провёл в шотландском клубе «Гамильтон Академикал». В 1930-х годах «Гамильтон» выступал сравнительно успешно — стабильно входил в шестёрку лучших команд чемпионата Шотландии, дошёл до финала Кубка Шотландии 1934/35, в котором проиграл «Рейнджерс». В сезоне 1936/37 Уилсон стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона, забив 34 мяча. Этот результат является рекордным для «Гамильтона» и по сей день. Всего за 11 лет пребывания в «Гамильтоне» Уилсон забил 254 мяча и в настоящее время признаётся лучшим игроком в истории клуба.

Уилсон никогда не вызывался в национальную сборную, однако в 1935 году он принял участие в турне по Северной Америке в составе неофициальной сборной Шотландии. Футболист сыграл в матче против сборной США, а также в матче против Восточной Канады, в котором он сделал хет-трик.

Скончался в Глазго в 1992 году в возрасте около 84 лет.

Достижения 
 Финалист Кубка Шотландии: 1934/35
 Лучший бомбардир чемпионата Шотландии: 1937
 Лучший бомбардир в истории «Гамильтон Академикал»: 338 голов
 Рекордсмен «Гамильтон Академикал» по количеству голов в сезоне лиги: 35 голов

Статистика выступлений 

Источники:

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»
Игроки ФК «Странраер»